Filthy Lucre Live — концертный альбом 1996 года, выпущенный панк-рок-группой Sex Pistols. Альбом был записан в прямом эфире в лондонском парке Финсбери 23 июня 1996 года во время тура Filthy Lucre .

Коммерческий успех 
Альбом занял 26 место в британском чарте, а трек «Pretty Vacant» был выпущен как сингл и занял 18-ю позицию.

Список композиций 
Все песни, написанные Джоном Лидоном, Стивом Джонсом, Полом Куком и Гленом Мэтлоком, кроме отмеченных.

Примечания 

Концертные альбомы 1996 года
Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы Sex Pistols
Концертные альбомы Virgin Records